Мерзкая:

 Мерзкая (приток Бойни) — река в России, протекает в Тверской области. 
 Мерзкая (приток Светицы) — река в Российской Федерации, протекает в Костромской области.